Ла Вилле́т ():

в XIX округе Парижа
  — 73-й парижский административный район.
  — крупнейший искусственный водоём Парижа.
 Ла-Виллет (парк) (1979) — городской парк.
 Гранд-аль (Ла-Виллет) (1867) — металлическая постройка, исторический памятник (1979); бывшая скотобойня, ныне место выставок и салонов.
 Порт-де-ля-Виллет — станция Парижского метро на линии 7.
  — бывшая городская таможня (барьер) стены генеральных откупщиков.

Другое
 Ла-Виллет (Сена) (;) — бывшая французская коммуна бывшего департамента Сены.
 Ла-Виллет — французская коммуна в регионе Нижняя Нормандия.

См. также 
 Виллет
 La Villette

Ла-Виллет